CSV () – format przechowywania danych
 CSV () – południowoamerykańska konfederacja piłki siatkowej

Zobacz też 
 CVS